Фендер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фендер, Лео (полное имя — Кларенс Леонидас Фендер, 1909—1991) — американский изобретатель и основатель компании «Fender Electric Instrument Manufacturing Company».
 Фендер, Эдвард (1942—2021) — польский саночник, выступал за сборную Польши в 1960-х годах.Фендер, Сэм (полное имя Сэмюэл Томас Фендер; род. 1994) — английский певец и автор песен.

 См. также 
 Fender — американская компания, производящая электрические и акустические гитары, а также музыкальное оборудование.